Aleksa Šantić, un poète serbe originaire de Bosnie-Herzégovine.

 Aleksa Šantić, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sombor, district de Bačka occidentale.